Айтор Ариньо Бенгоэчеа (; ) — испанский гандболист, выступающий за испанский клуб «Барселона» и сборной Испании..

Карьера

Клубная 
Айтор Ариньо Бенгоэчеа воспитанник клуба «Барселона». В 2011 году Айтор Бонгоечеа начинает выступать за основную команду. Многократный чемпион Испании по гандболу.

Достижения 
 Победитель чемпионата Испании: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
 Обладатель кубка Испании: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
 Обладатель кубка Короля: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
 Обладатель суперкубка Испании: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
 Победитель Лиги чемпионов: 2015, 2021, 2022

Награды 
 Золотая медаль ордена «За спортивные заслуги» (Испания, 2013)

Статистика 
Статистика Айтора Бенгоэчеа в сезоне 2016/17 указана на 24.10.2016

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Барселоны»
 http://asobal.es/equipos_jugador.estadisticas.php?id=1&competicion=82&id_jugador=9012

Гандболисты Испании
Игроки сборной Испании по гандболу
Чемпионы мира по гандболу
Чемпионы Европы по гандболу
Чемпионы Испании по гандболу
Игроки ГК «Барселона»
Награждённые орденом «За спортивные заслуги» (Испания)